Anatom bezeichnet:
 einen Wissenschaftler, der die Anatomie (den Aufbau des Körpers von Lebewesen) untersucht
 Anatom (Insel), eine Vulkaninsel im südwestlichen Pazifik 

Siehe auch: